Le nom Escambia peut désigner :
 l', un navire
 les différents comté d'Escambia :
 Comté d'Escambia, en Alabama.
 Comté d'Escambia, en Floride.